Сергей Полещук:
 Полещук, Сергей Гаврилович (1888—1955) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Полещук, Сергей Семёнович (1918—1996) — Герой Социалистического Труда.